Lennart Holm kan syfta på bland andra:

* Lennart Holm (1921–2012), svensk mykolog
 Lennart Holm (1926–2009), svensk arkitekt
 Lennart Holm (född 1960), svensk företagsledare